Sisyrinchium platense  — вид цветковых растений рода  семейства .

Ботаническое описание 

Многолетнее травянистое растение высотой до 20 см с сочным корневищем и многочисленными тонкими листьями.

Цветение весной. Цветок состоит из 6 листочков околоцветника синевато-фиолетового цветка с тёмными жилками. Цветки возвышаются на концах стеблей-цветоносов и имеют зелёные плоские прицветники.

Плод — коробочка с многочисленными мелкими семенами.

Распространение и местообитание 
Растут в пампасах Южной Америки на плодородных влажных почвах.

Примечания 

Ирисовые
Флора Южной Америки